Кубок Америки по футболу 2016 года, официальное название Кубок Америки столетия (), — 45-й розыгрыш Кубка Америки, международный футбольный турнир, который проходил с 3 по 26 июня 2016 года в США. Турнир был посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки и являлся первым Кубком Америки, проведённым вне южноамериканского континента. В турнире приняли участие все десять стран — членов КОНМЕБОЛ и шесть стран — представителей КОНКАКАФ.

Сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций 2017 года в России, участвующая в Кубке конфедераций от Южной Америки как победитель Кубка Америки 2015 года.

Планирование 
В феврале 2012 года, Альфредо Хавит, действующий президент КОНКАКАФ предложил провести в 2016 году мероприятие, посвящённое столетию КОНМЕБОЛ.

Луис Чирибога, президент Эквадорской федерации футбола заявил, что США и Мексика являются потенциальными кандидатами на проведение по крайней мере одной стадии этих соревнований. Президент КОНМЕБОЛ Николас Леос заявил: «Надеюсь, мы сможем организовать большое мероприятие, так как 100-летний юбилей мы хотим отпраздновать грандиозно». Хавит предпочёл чтобы соревнования были организованы в США по финансовым соображениям, заявив, что «рынок находится в Соединённых Штатах, стадионы находятся в Соединённых Штатах, люди в Соединённых Штатах. Это научит нас сделать шоу для каждого в Соединённых Штатах.»

КОНКАКАФ официально объявила о турнире в июле 2012. Президент КОНКАКАФ Джеффри Уэбб сделал многое для организации турнира.

Кубок был анонсирован КОНМЕБОЛ 24 октября 2012 года. 26 октября, КОНКАКАФ заявила, что анонс КОНМЕБОЛ является преждевременным и что переговоры ещё продолжаются.

1 мая 2014 года, было официально объявлено, что турнир будет проведён в Соединенных Штатах Америки с 3 по 26 июня 2016 года.

28 августа 2015 года было объявлено, что Федерация футбола США приняла решение отказаться от проведения Кубка Америки в 2016 году и отменить участие сборной США в турнире в связи с коррупционным скандалом в ФИФА.

23 октября 2015 года КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и Федерация футбола США подтвердили, что турнир всё же состоится.

Стадионы 
8 января 2015 года КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ и Федерация футбола США отобрали 24 города США из списка кандидатов на проведение матчей турнира. Все кандидаты подавали заявки на рассмотрение комиссии турнира, ожидалось, что будут выбраны от 8 до 13 стадионов с вместимостью не ниже 50 000 зрителей.

19 ноября 2015 года были объявлены 10 стадионов-финалистов.

Следующие четырнадцать стадионов также рассматривались, но в итоге не были отобраны.

Участники 
В официальном заявлении КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ подтвердили, что в турнире будут участвовать все десять команд-членов КОНМЕБОЛ, а также шесть команд-членов КОНКАКАФ. Сборные США и Мексики квалифицируются автоматически. Оставшиеся четыре места отойдут Коста-Рике, чемпиону Центральноамериканского футбольного союза через победу в Центральноамериканском кубке 2014, Ямайке, чемпиону Карибского футбольного союза через победу в Карибском кубке 2014 и двум победителям стыковочных матчей между четырьмя командами, занявших высшие места на Золотом кубке КОНКАКАФ 2015.

Составы команд 

Каждая команда представила заявочный лист из 23 игроков (среди них три вратаря) до 20 мая 2016 года.

Турнир

Групповой турнир

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Сетка 
{{Турнир8

|16 июня   | |1| |0
|18 июня   ||2| |1
|17 июня   ||2||3
|18 июня   | |1||4

|21 июня   | |1| |2
|22 июня   | |0| |1

|26 июня    ||1||'' 2|25 июня   ||1||1}}

 Четвертьфиналы 

 Полуфиналы 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Бомбардиры 
6 голов

  Эдуардо Варгас

5 голов

  Лионель Месси

4 гола

  Гонсало Игуаин

3 гола

  Филиппе Коутиньо

  Клинт Демпси

  Алексис Санчес

2 гола

  Эсекьель Лавесси
  Эрик Ламела
  Ренато Аугусто
  Саломон Рондон

  Карлос Бакка
  Хамес Родригес
  Блас Перес
  Артуро Видаль

  Эдсон Пуч
  Хосе Педро Фуэнсалида
  Эннер Валенсия

1 гол

  Серхио Агуэро
  Эвер Банега
  Анхель Ди Мария
  Виктор Куэста
  Николас Отаменди
  Хуан Карлос Арсе
  Жасмани Кампос
  Габриэл Барбоза
  Лукас Лима
  Хосе Мануэль Веласкес
  Хосеф Мартинес
  Джеймс Марселен
  Кристиан Сапата
  Марлос Морено

  Франк Фабра
  Сельсо Борхес
  Джохан Венегас
  Хесус Корона
  Рафаэль Маркес
  Орибе Перальта
  Хавьер Эрнандес
  Эктор Эррера
  Абдиэль Арройо
  Мигель Камарго
  Виктор Айяла
  Хосе Паоло Герреро
  Кристиан Куэва
  Рауль Руидиас

  Эдисон Флорес
  Бобби Вуд
  Джермейн Джонс
  Гьяси Зардес
  Грэм Зуси
  Диего Годин
  Матиас Корухо
  Абель Эрнандес
  Чарлес Арангис
  Хайме Айови
  Майкл Арройо
  Миллер Боланьос
  Антонио Валенсия
  Кристиан НобоаАвтоголы:  Франк Фабра (за Коста-Рику)
  Альваро Перейра (за Мексику)
  Джи-Вон Уотсон (за Уругвай)

 Символическая сборная 

 Вратарь  Клаудио Браво
 Защитники  Маурисио Исла
  Николас Отаменди
  Гари Медель
  Жан Босежур
 Полузащитники  Хавьер Маскерано
  Артуро Видаль
  Чарлес Арангис
 Нападающие  Лионель Месси
  Эдуардо Варгас
  Алексис Санчес

 Дисквалификации 
Футболист, получавший красную карточку или набравший в различных матчах две жёлтые, пропускал следующую игру.

 Лучшие игроки матчей 
После каждого матча выбирался игрок, проявивший себя лучше остальных в этом поединке. Лучший игрок определялся решением организаторов турнира. Официально приз называется «Игрок матча Budweiser»'''.

Турнирная таблица 
Ниже представлена сводная таблица команд на Кубке Америки. Если в матчах на вылет после окончания основного времени счёт равный, то обе команды получают по одному очку.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016 год в футболе
Июнь 2016 года
 
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2016 году